Гузар Володимир Станіславович (1925—2009) — актор театру і кіно, заслужений артист УРСР.
 Гузар Дмитро (1823—1908) — священник УГКЦ, почесний крилошанин митрополичої капітули, парох у Завалові від 1856 р., прадід Любомира Гузара.
 Гузар Лев — дід блаженнішого Любомира Гузара.
 Гузар Любомир — Верховний архієпископ Києво-Галицький, кардинал, Глава Української греко-католицької церкви у 2001—2011 роках.
 Гузар Ірина Юліанівна (1905—2008) — літературознавець.
 д-р Гузар Михайло (1 квітня 1892 — не раніше 26 березня 1973) — український правник, адвокат, військовик, громадський діяч, літератор у Галичині та США.
 Гузар Ольга Захарівна (1885—1945?) — діячка жіночого руху на Буковині.
 Гузар-Струк Данило (1940—1999) — науковець, редактор англомовної енциклопедії України («Encyclopedia of Ukraine»).

 Гузар — місто в Узбекистані.
 Гузар (махалля) — ремісничий міський квартал в ісламських країнах.

Українські прізвища